Фищенко:
 Фищенко, Иван Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Фищенко, Руслан Ильгарович (род. 2000) — российский футболист.